Волжск (; ) е град в Русия, разположен в градски окръг Волжск, автономна република Марий Ел. Той е административен център на Волжки район. Населението на града през 2011 година е 55 554 души, като е втори по големина в автономната република.

История 

Селището е основано през 16 век, до 1940 година носи името Лопатино, след което се преименува и става град.

Физико-географска характеристика 

Градът е разположен в левия бряг на река Волга, на Куйбишевския язовир, в най-южната част на републиката. Намира се на 101 километра южно от столицата Йошкар Ола.

Население

Побратимени градове 
  Зеленодолск, автономна република Татарстан, Русия

Източници 

Градове в Марий Ел